Die Thoreau Tennis Open 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Concord, Massachusetts. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 8. bis 14. August 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Thoreau Tennis Open 2022 fand vom 7. bis 8. August 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Concord (Massachusetts)